Шахристан ( от  [ʃāhɾ] — город и  [stān] — место), медина — в Средние века часть иранского и среднеазиатского города, находившаяся внутри городских стен, но снаружи цитадели. Обычно имел геометрически правильные очертания городских стен и иногда планировку улиц.

В шахристане находились правительственные учреждения, казармы, лавки, ремесленные мастерские, постоялые дворы и жилища. Снаружи его находились торгово-ремесленные предместья (рабад), некрополи, караван-сараи, усадьбы, иногда — цитадель.

Планировка 
Зачастую, стены шахристана имели форму правильного четырёхугольника. Город пересекала центральная торговая улица, зачастую перекрывавшаяся торговыми куполами. Для разгрузки центральных улиц по сторонам строились небольшие площади-карманы, как, например, Пои-Калян в Бухаре.

Шахристан делился на городские кварталы — махалля, заселявшиеся по ремесленному признаку. В каждой махалля имелись свои хауз и квартальная мечеть, а жители осуществляли самоуправление.

Примечания

Литература

См. также 
 Рабад — торгово-ремесленное предместье в городах Средней Азии.
 Регистан — центральная площадь в городах Средней Азии.
 Медина — аналогичный район арабского города.
 Ичан-Кала — дошедший до наших дней шахристан Хивы.
 Окольный город — выполнявшая аналогичные функции часть средневековых русских городов.

История Средней Азии
Город
Исламская архитектура